Ben Verweij (1895-1951), footballeur néerlandais
Koen Verweij (né en 1990), patineur de vitesse néerlandais
Michiel Verweij (né en 1964), philologue classique, néolatiniste et historien médiéviste néerlandais